La cerca est une forme de procession rurale Corse qui se déroule le matin du vendredi saint. 
 La CERCA ou Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques est une filiale de Areva NC spécialisée dans la fabrication de combustibles nucléaires pour réacteurs de recherche.

Toponymie 

 Cerca-Carvajal, commune d'Haïti
 Cerca-la-Source, commune d'Haïti
 Cerca grande, un abri rocheux dans l'État du Minas Gerais au Brésil.

Sigle de 5 caractères